Riber Ret kan henvise til flere artikler:

 Riber Ret – Ribes lov fra 1289.
 Riber Ret (bog) – en bog af Hans Edvard Nørregård-Nielsen.